Le nom Quackenbush est porté par les personnes suivantes :
 Bill Quackenbush (1922-1999), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dave Quackenbush (?-), un chanteur américain de punk rock, membre des Vandals ;
 Stan Quackenbush (?-), un animateur américain ayant travaillé entre autres pour les studios Disney.